

Enti pubblici 
 Ente acque della Sardegna – ente pubblico della Sardegna
 Ente nazionale di assistenza sociale – ente di patronato
 Enasarco – fondazione italiana

Geografia 
 Enas – frazione di Loiri Porto San Paolo, in provincia di Sassari (Italia)
 Sas Enas – frazione di Padru, in provincia di Sassari (Italia)

Altro 
 Enasa – marchio commerciale spagnolo